Cinq navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Buffalo''' :

L' est un sloop acheté en 1813 à Philadelphie et attaché à la flottille du Delaware.
L' est un croiseur auxiliaire acheté pour une utilisation dans la guerre hispano-américaine
L' est navire planifiée comme croiseur léger et converti en porte-avions de Classe Independence (porte-avions).
L' planifié comme croiseur léger, le contrat pour sa construction a été annulée le . Sa coque inachevée a été abandonné.
L' est un sous-marin nucléaire d'attaque et actuellement en service.

Buffalo